William Darby ist der Name folgender Personen:

* William Darby, Geburtsname von Pablo Fanque (1796–1871), britischer Zirkusdirektor
 William O. Darby (1911–1945), US-amerikanischer Oberst